Rolleston – miasto w Queensland (Australia)
 Rolleston – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Rolleston – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Rolleston – miasto w Nowej Zelandii
 Rolleston on Dove – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)